Stato ellenico – nome ufficiale della Grecia dal 1827 al 1832 all'interno del periodo della storia della Grecia conosciuto come Prima Repubblica ellenica
Stato ellenico – nome ufficiale della Grecia dal 1941 al 1944 durante l'occupazione delle potenze dell'Asse

Pagine correlate 

 Grecia (disambigua)